El Torneig de Sydney 2012, també anomenat Apia International Sydney 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. Es va celebrar entre el 8 i el 14 de gener del 2012 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista finlandès Jarkko Nieminen va aconseguir el segon títol de la seva carrera, el primer dels quals el va aconseguir sis anys abans.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012
2012